Staatsballett steht für:

 Bayerisches Staatsballett
 Hessisches Staatsballett
 Russisches Staatsballett
 Staatsballett Berlin
 Thüringer Staatsballett
 Wiener Staatsballett